El término Dr. Feelgood puede hacer referencia a:

 Dr. Feelgood (banda) (1971-), grupo británico de pub rock.
 Dr. Feelgood (álbum) (1989-), quinto álbum de la banda de glam metal Mötley Crüe.
 Dr. Feelgood (canción) (1989-), canción del álbum del mismo nombre de Mötley Crüe.
 Dr. Feelgood (canción de Rania), canción del grupo musical coreano Rania.